The Moon, and the Condition and Configurations of Its Surface ist ein Kartenwerk der erdzugewandten Seite des Erdmondes. Sie wurde von Edmund Neison im Jahre 1876 herausgegeben. Es besteht aus 22 Karten. Neison nennt 513 Namen, von denen er nach eigenen Angaben 427 von Wilhelm Beer und Johann Heinrich von Mädler übernommen hat.

Kartenschnitt

Siehe auch 
 Selenografie

Weblinks

Einzelnachweise 

Kartografisches Werk
Selenographie